Andrea Corner (nom vénitien italianisé en Cornaro) peut désigner :
 Andrea Corner, seigneur d'origine vénitienne actif dans la région égéenne au début du 
 Andrea Corner (1511-1551), cardinal du